In 1921/22 werd het derde Württemberg-Badens voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. Nadat de competities van Württemberg en Baden (Südwest) twee jaar als aparte Kreisliga's bestonden werden deze vanaf 1921/22 verenigd in de Bezirksliga Wurttemberg-Baden. De competities bleven evenzeer apart bestaan en werden zelfs beiden met één reeks uitgebreid. De kampioenen van beide competities bekampten elkaar voor de algemene titel. 

Sportfreunde Stuttgart werd kampioen en plaatste zich voor de Zuid-Duitse eindronde. De club werd meteen uitgeschakeld door Borussia VfB Neunkirchen.

Kreisliga Württemberg

Afdeling I

Afdeling II

Play-Off Württemberg
 Heen

 Terug

Kreisliga Südwest

Afdeling I

Play-off

Afdeling II

Play-Off Zuidwest
 Heen

 Terug

Finale
 Heen

 Terug

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

1921
Duits competitievoetbal 1921/22